Bitwa pod Smoleńskiem (1633–1634)
 Bitwa pod Smoleńskiem (1708)
 Bitwa pod Smoleńskiem (1812)
 Bitwa pod Smoleńskiem (1941)
 Operacja smoleńska